Siikarivier (Lainiorivier); rivier in Noord Zweden (ook wel Siikajoki)
Siikarivier (Tornerivier); rivier in Noord Zweden (ook wel Siikajoki)
Siikarivier (Pajala); rivier in Noord Zweden (ook wel Siikajoki)

Ook 
Siikajoki; gemeente en dorp in Finland
Siikasaari; eiland in Zweden